Joe Kelly pode se referir à:

Joe Kelly (autor), escritor norte-americano, co-fundador da Dads and Daughters.
Joe Kelly (comediante), escritor de comédias e sketches para o programa Saturday Night Live.
Joe Kelly (roteirista), escritor e roteirista, conhecido por seu trabalho em títulos como Action Comics e Justice League.
Joe Kelly (Fórmula 1), piloto de Fórmula 1.
Joe Kelly (jazz), músico de jazz.
Joe Kelly (boxeador), boxeador especializado em lutar de mãos nuas
Joe Kelly (NFL)

Desambiguação